Knape steht für:

 Knape Gruppe, deutsche Gleisbaufirma
 Knape (Škofja Loka) (deutscher Name: Knappendorf in der Oberkrain), ein Dorf im Stadtgebiet von Škofja Loka (deutsch: Bischofslack), Slowenien

Knape ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Knape (* 1986), deutscher Politiker (NPD)
 Bo Knape (* 1949), schwedischer Segler
 Christoph Knape (1747–1831), deutscher Mediziner
 Claudia Knape (* 1969), deutsche Motorbootrennfahrerin
 Gerhard Knape (1914–1993), deutscher Schauspieler, Sprecher und Regisseur
 Joachim Knape (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler
 Ulrika Knape (* 1955), schwedische Wasserspringerin
 Walter Knape (1906–2000), deutscher Dirigent, Komponist und Autor
 Wolfgang Knape (* 1947), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Knabbe
 Knabe
 Knappe